Питер Хэмблтон (; род. 1960) — новозеландский актёр театра, кино и телевидения. В Веллингтоне известен как театральный актёр, где он сыграл орнитолога Уолтера Буллера в пьесе 2006 года «Птицы доктора Буллера» и Чарльза Дарвина в пьесе 2009 года «Рухнувшее создание». Он сыграл гнома Глоина в трилогии «Хоббит».

фильмография 
  — Iris — Peter
  — Adventurer — Cassidy
  — Ночь красного охотника / Night f the Red Hunter — Ben Piper
  — Воин радуги / The Rainbow Warrior — Maury Whitham
  — Самовольная отлучка / Absent Without Leave — Stowaway
  — Люди Тайфона / Typhon’s People — Henrich Vogel
  — Последняя татуировка / The Last Tattoo — Питер дэвис
  — Tiger Country
  A Twist in the Tale — Mike Johnson
  — Paradise Cafe — The Inspector
  Big Morning Buzz Live — играет самого себя
  — Домой на Рождество / Home by Christmas — Sgt Syd Gurton
  — Шпионы и ложь / Spies and Lies — Prime Minister Peter Fraser
  — Хоббит: Нежданное путешествие / The Hobbit: An Unexpected Journey — Глоин и Тролль Уилльям
  — Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug — Глоин
  — Хоббит: Туда и обратно / The Hobbit: Ther and Back Again — Глоин

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Новой Зеландии